Panzerfaust – niemiecki granatnik przeciwpancerny z okresu II wojny światowej
 Panzerfaust 44 (PzF 44) – niemiecki granatnik przeciwpancerny z lat 60. XX wieku
 Panzerfaust 3 – niemiecki współczesny granatnik przeciwpancerny
 Panzerfaust – płyta norweskiego zespołu Darkthrone
 Panzerfaust – niemiecka operacja wojskowa podczas II wojny światowej